Solanka – woda mineralna zawierająca dużą liczbę jonów sodowych, odpowiadających stężeniu chlorku sodu powyżej 15 g/l, również sole magnezowe oraz związki jodu i bromu. 

Solanką nazywana jest również woda mineralna o zawartości soli mineralnych (M) powyżej > 35 g/l.

Charakterystyka 
Solanki wykorzystywane są do leczenia chorób reumatycznych, urazów narządu ruchu, schorzeń neurologicznych oraz, stosowane do inhalacji, układu oddechowego.

W Polsce występują głównie w województwach: podkarpackim – Iwonicz-Zdrój, Sołonka,  małopolskim – Rabka-Zdrój, śląskim – Goczałkowice-Zdrój, Ustroń, kujawsko-pomorskim – Ciechocinek, Inowrocław, Grudziądz oraz zachodniopomorskim – Kamień Pomorski, Połczyn-Zdrój, Kołobrzeg.

Przypisy 

Wody mineralne
Chlorek sodu